Die Saison 1981/82 war die 39. reguläre Meisterschaftsrunde in Mexiko seit Einführung der Primera División in der Saison 1943/44.

Der Absteiger der vorangegangenen Saison, Unión de Curtidores, wurde durch den Aufsteiger Atlético Morelia ersetzt.

Wie bereits in der vorangegangenen Spielzeit praktiziert, wurde der Wettbewerb in 4 Gruppen zu jeweils 5 Mannschaften unterteilt. Dessen ungeachtet trat weiterhin jede Mannschaft der Liga je zweimal (in je einem Heim- und Auswärtsspiel) gegeneinander an. Am Ende der Punktspielrunde qualifizierten sich die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe für die Endrunde, die, mit dem Viertelfinale beginnend, im Play-off-Modus ausgetragen wurde.

Ebenfalls in einem Finale standen sich die beiden Mannschaften gegenüber, die während der gesamten Saison die wenigsten Punkte verbuchen konnten. In diesen Finalspielen ging es um den Verbleib im Oberhaus. Wie bereits im Vorjahr, konnte sich auch diesmal der Club Atlas aus Guadalajara durchsetzen. Den Weg in die zweite Liga musste der Club Deportivo Tampico gehen, während die Stadt Tampico durch die Neugründung des von der Gewerkschaft der Erdölarbeiter betriebenen Tampico-Madero FC, bei gleichzeitiger der Lizenzübernahme der zukünftig nicht mehr erstklassig spielenden Atletas Campesinos, weiterhin Erstligafußball zu sehen bekam.

Kreuztabelle 

1 Die Begegnung des 36. Spieltags zwischen dem CF Atlante und den Atletas Campesinos wurde am 29. April 1982 im neu eröffneten Stadion in Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala, ausgetragen und gilt als dessen offizielles Eröffnungsspiel.

2 Das am 27. Februar 1982 ausgetragene Spiel zwischen dem CF Monterrey und Atlético Potosino wurde in der 80. Spielminute beim Stand von 2:1 für die Gastgeber abgebrochen, nachdem die Spieler des Gastvereins aus Protest gegen einige Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns vorzeitig den Platz verlassen hatten. Das Ergebnis zum Zeitpunkt des Spielabbruchs floss in die Wertung ein.

Endrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Relegationsrunde 
Die beiden Mannschaften mit den wenigsten Punkten (jeweils 26) bestritten am Saisonende die Relegationsspiele um den Klassenerhalt. Nachdem beide ihr Heimspiel mit jeweils 1:0 gewonnen hatten, wurde ein drittes Spiel erforderlich. Dieses wurde im Estadio Plan de San Luis Potosí ausgetragen und vom Club Atlas Guadalajara 3:1 gewonnen.

|}

Statistik

Torjägerliste

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die Saison 1981/82 bei RSSSF.com

1981
Fußballsaison 1981/82